Миссиссо́га ( /ˌmɪ.sɪˈsɔːɡə/, /ˌmɪsəˈsɑːgə/) — город в Канаде, в провинции Онтарио, с населением 713 443 человек, согласно переписи 2011 года. Шестой по величине город Канады. Расположен в районе Пил, в составе Большого Торонто.

Название 
Название перекочевало в английский язык из французского Mississague. Топоним Миссиссога происходит от этнонима коренных индейцев миссиссогов. Название с языка оджибве Misi-zaagiing переводится как «[Те, кто живут у] устья Великой реки». Реку называли Misswezahging — «река многих устий».

В просторечии название города произносится усечённо Сога ( /ˈsɒ.ɡə/).

Население 
Население Миссиcсоги почти удвоилось в течение последних двух десятилетий. Город рос самыми быстрыми темпами в Канаде (на 89 500 человек между переписями населения 1986 и 1991 годов; 80 994 — между 1991 и 1996 годами, то есть увеличение составило 17,5 %). С 2001 по 2006 год население выросло на 9,1 %. Из 713,4 тыс.чел. (перепись 2011 г.) европейское происхождение имели 45,8 % (в том числе итальянское 46 тыс., польское 44 тыс., португальское 35 тыс.). Много выходцев из Азии — 311 тыс.- 43,9 % (больше всего индусов 107 тыс., китайцев 60,7 тыс., филиппинцев 42,5 тыс., пакистанцев 27 тыс., арабов 25 тыс.).

География и климат

Описание 
В 2006 году проведён международный архитектурно-проектный конкурс на строительство 50-этажных башен-кондоминиума Absolute World, которые были построены в 2010—2012 годах и стали символом города. С 1978 года город не заимствует денег у государства. В городе есть 7 основных шоссе, соединяющих важные объекты Канады и США, среди которых международный аэропорт Пирсон (Toronto Pearson International Airport). Миссиссога также известна одним из самых больших корпоративных и финансовых центров в Канаде со штаб-квартирами канадских филиалов многих международных компаний (Microsoft, Pepsico, General Electric, Wal Mart, а также других компании из списка Fortune 500).

География 
Миссиссога занимает  земли и  берега озера Онтарио.

Транспорт 
В городе строится линия лёгкого метро (скоростного трамвая) Hurontario LRT, соединяющая город с соседним Брамптоном, которая планируется к завершению в 2014 г.

Города-побратимы 
Миссиссога является городом-побратимом следующих городов:
  Кария, префектура Айти, Япония (1981)

См. также 
 Школьный совет Района Пил (Онтарио, Канада)

Примечания 

Район Пил (Онтарио)
Торонто